Леон-Жермен Пелуз (1838—1891) — французький художник-пейзажист.
 Теофіль-Жюль Пелуз (1807—1867) — французький хімік, учень Гей-Люссака.

 Пелуз — муніципалітет у Франції, регіон Лангедок-Руссільйон, департамент Лозер.